Svalsta (Nyköping), een plaats in de gemeente Nyköping in het landschap Södermanland en de provincie Södermanlands län in Zweden
 Svalsta (Nynäshamn), een plaats in de gemeente Nynäshamn in het landschap Södermanland en de provincie Stockholms län in Zweden